Arenys de Munt kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arenys de Munt (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Arenys de Munt (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar